Па́ульсен () — данське, норвезьке та німецьке патронімічне прізвище, пов'язане з особовим ім'ям Пауль (Paul) з латинськими коренями, яке походить від , що означає «маленький». Існує понад 200 різноманітних написань прізвища, включаючи англомовну версію, Paulson.

Відомі носії прізвища:
 Аксель Паульсен (; 1855—1938) — норвезький фігурист і ковзаняр.
 Луї Паульсен (; 1833—1891) — німецький шахіст, один з найсильніших у світі в 2-й половині XIX століття.
 Уве Паульсен (; 1874—1947) — данський ботанік.
  (; 1846—1908) — німецький письменник, педагог и філософ.

Див. також 
 Поульсен

Примітки